Burst (engelska för brista, bräcka, rus, rämna, spränga, utbrott) kan avse:

Burst (rockband) – svenskt rockband
Burst, Belgien – ort i Belgien
Burst fire – engelsk vapenterm för eldskurar i serie, se eldstöt
Burst mode – engelsk vapenterm som avser mekaniskt bestämda skottsalvor, se eldstöt